

Sigle 
 Presses universitaires de France – casa editrice francese

Codici 
 PUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Uzein - Pyrénées, Pau Pont Long, Francia
 puf -codice ISO 639-3 della lingua punan merah

Fumetto 
 PUF – usato per indicare un'improvvisa sparizione
 PUF – usato per sonorizzare in modo caratteristico la reazione a un cattivo odore

Altro 
 Pouf (francese, pron. ), componente da salotto che funge da sostegno per piedi o gambe